— японский футболист.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Фурукава Электрик», «Кёльн», «Герта», «Вердер».

Национальная сборная 
С 1972 по 1987 год сыграл за национальную сборную Японии 32 матча, в которых забил 9 голов.

Статистика за сборную

Достижения 
 Джей-лиги; 1976, 1985-86
 Кубок Императора; 1976
 Чемпионат Германии; 1977-78
 Кубок Германии; 1977-78

Ссылки 
 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Кёльн»